Bernero, asteroide
Edward Allen Bernero, sceneggiatore, produttore televisivo e regista statunitense
Giovanni Battista Bernero, scultore italiano